Дембинский
 Дембинские — польские и галицкие шляхетские роды.
 Дембинский, Валентий (ум. 1585) — государственный деятель Речи Посполитой, канцлер великий коронный (1564—1576)
 Дембинский, Генрих (1791—1864) — польский генерал, один из предводителей польского восстания 1830 года.
 Дембинский, Генрих Юлиушевич (1866—1915) — депутат Государственной думы II созыва от Радомской губернии.
 Дембинский, Якуб (1427—1490) — польский военный и государственный деятель.